Next Management ist eine internationale Künstler- und Modelagentur.

1989 von Faith Kates und Joel Wilkenfeld als Next Model Management in New York City gegründet, erfolgte 2009 die Namensänderung, nachdem auch Schauspieler, Musiker und Influencer vertreten wurden.

Der Unternehmenssitz befindet sich in New York City. Das Unternehmen hat Vertretungen in London, Los Angeles, Miami, Mailand, Montreal, Paris und Toronto. 2011 erwarb das Unternehmen die Agentur Two12 für Köche. 2013 kam eine eigene Division für Stylisten sowie Marketing/Branding hinzu.

Bekannte Models

Weblinks 
 Website der Agentur
 Next Model Management im Fashion Model Directory

Einzelnachweise 

Modelagentur
Unternehmen (New York City)
Gegründet 1989